La formula molecolare CH4N2O2 può indicare:
 N-idrossiurea
 N-nitrometanammina

Formule molecolari